Марньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08275.

Коммуна расположена приблизительно в 240 км к востоку от Парижа, в 105 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 177 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 99 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 83 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 83,8 %, в 1999 году было 77,9 %). Из 83 активных работали 82 человека (45 мужчин и 37 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 16 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны